Уэ́йн Майкл Бридж (; род. 5 августа 1980 года) — английский футболист, защитник.

Карьера 
Бридж - воспитанник футбольной академии «Саутгемптона», играл за взрослую команду «святых» 6 лет, прежде чем перебрался в «Челси» в обмен на £ 7 млн (плюс Грэм Ле Со). По итогам сезона 2003/04 был включён в символическую сборную Английской Премьер-Лиги.

Поскольку отношения с главным тренером клуба Жозе Моуринью складывались не всегда гладко и игрок проигрывал конкуренцию за место в основном составе Асьеру Дель Орно, вторую половину сезона 2005/06 Уэйн провёл в аренде в «Фулхэме». По возвращении в Лондон и с приходом Эшли Коула в сезоне 2006/07 ситуация с игровой практикой для Уэйна снова осложнилась. Однако в сезоне 2007/08 Уэйн практически заработал себе статус основного левого фулл-бэка в «Челси», тем самым усадив Эшли Коула на скамейку. Это произошло потому, что Бридж был более атлетичен и неуступчив в единоборствах, а также обладал бо́льшим разнообразием в атаках. Но в сборной Англии роль левого защитника по-прежнему доверяли Эшли Коулу.

Зимой 2009 года перешёл в «Манчестер Сити» за £ 10 млн и постоянно играл в основе, пока не случилась пикантная история с его женой и бывшим партнером по «Челси» - Джоном Терри (из-за чего ему даже пришлось отказался играть за сборную Англии). Плюс ко всему, летом 2010 года в команду пришли новые игроки, так же умевшие играть слева в обороне - Александр Коларов и Гаэль Клиши. Проиграв им конкуренцию за место в составе «горожан» 12 января 2011 года перешёл в «Вест Хэм Юнайтед» на правах аренды до конца сезона 2010/11. 15 января 2011 года дебютировал за «Вест Хэм» в домашнем матче против «Арсенала». На следующий сезон клуб из восточной части Лондона отказался ещё раз арендовать игрока, а главный тренер «горожан» Роберто Манчини заявил, что игрок не входит в его планы, и предположил, что лучше всего для Уэйна будет уйти в аренду в клуб чемпионшипа. Однако игрок выбрал вариант с арендой в клуб «Сандерленд», в составе которого он принял участие всего в восьми матчах английской премьер-лиги. На следующий год игрок прислушался к мнению итальянского тренера «Манчестер Сити» и перешёл, снова на правах аренды, уже в «Брайтон энд Хоув Альбион», выступавший во втором по силе английском дивизионе. За этот клуб он сыграл 39 матчей и забил три мяча.

Летом 2013 года у футболиста закончился контракт с «Манчестер Сити» и он бесплатно перешёл в «Рединг», подписав контракт на один сезон. 6 мая 2014 года Уэйн Бридж объявил о завершении футбольной карьеры. Защитник «Рединга» принял решение повесить бутсы на гвоздь из-за хронической травмы колена.

Семья 
Был в близких отношениях со своей подругой Ванессой Перронсель. Она стала известной после скандала из-за половой связи с футболистом Джоном Терри — партнером Бриджа по «Челси» и сборной Англии. После этого скандала Бридж отказался пожимать руку Терри, когда встретился против старого «друга», выступая за «Манчестер Сити», а затем отказался от выступлений за сборную Англии, пока там играет Терри. С Ванессой у Уэйна родился сын Джейдон Жан Клод Бридж (р. 21.11.2006). С декабря 2010 года Уэйн состоит в фактическом браке с певицей Фрэнки Бридж из группы The Saturdays, с которой он помолвлен с апреля 2013 года. У пары есть сын — Паркер Бридж (род.18.10.2013). 19 июля 2014 года Бридж и Сэндфорд поженились. В январе 2015 года стало известно, что они ожидают своего второго совместного ребенка — мальчика. 15 августа у пары родился сын Картер Рэй Бридж.

Достижения 
 «Саутгемптон»
 Финалист Кубка Англии: 2003

 «Челси»
 Чемпион Премьер-лиги (1): 2004/05
 Обладатель Кубка Англии (1): 2007
 Обладатель Кубка Футбольной лиги (1): 2007

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Манчестер Сити»  
 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Саутгемптон»
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Фулхэм»
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Брайтон энд Хоув Альбион»
Игроки ФК «Рединг»